Омид Эбрахими (; ) — иранский футболист, полузащитник клуба «Аль-Вакра» и сборной Ирана.

Клубная карьера 
Ханзаде — воспитанник клуба «Банк Мелли». В 2009 году перешёл в клуб «Шардари Бендер-Аббас», за который провёл 26 матчей забил 6 мячей.

В 2010 году перешёл в клуб «Сепахан». 27 июля 2010 года дебютировал за новый клуб в матче против клуба «Рах Ахан». 17 августа 2011 года забил первый гол за команду в матче против клуба «Шардари», в этом матче Омид оформил «дубль».. 1 марта 2011 года дебютировал в Лиге чемпионов АФК в матче против саудовского клуба «Аль-Хиляль». 27 февраля 2013 года забил первый гол в Лиге чемпионов АФК в матче против эмиратского клуба «Аль-Наср».

В 2014 году перешёл в клуб «Эстегляль». 31 июля 2014 года дебютировал за новую команду в матче против клуба «Рах Ахан». 19 августа 2014 года забил первый гол за команду в матче против клуба «Сайпа», в этом матче Омид оформил «дубль»

Международная карьера 
9 декабря 2012 года дебютировал за сборную Ирана в матче чемпионата Федерации футбола Западной Азии против сборной Саудовской Аравии.

Статистика

Примечания 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Шардари» Бендер-Аббас
Игроки ФК «Сепахан»
Игроки ФК «Эстегляль»